Il doppio del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 6 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori João Cunha e Silva e Fernando Roese che hanno battuto in finale Pablo Albano e Luis Lobo 7-5, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Pablo Albano /  Luis Lobo (finale)
 Nelson Aerts /  Danilo Marcelino (quarti di finale)

 João Cunha e Silva /  Fernando Roese (Campioni)
 Mauro Menezes /  Maurice Ruah (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1991